Matriu CKM (dels noms dels seus promotors Cabibbo, Kobayashi i Maskawa), matriu que defineix la relació entre quarks, en Física de partícules
 CKM (revista) (de l'acrònim en polonès de Czasopismo Każdego Mężczyzny), revista per a adults polonesa